Сент-Обе́н-Рив'є́р, Сент-Обен-Рів'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 125 км на північ від Парижа, 38 км на захід від Ам'єна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сент-Обен-Рив'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Обен-Рив'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Сомма

Примітки 

Муніципалітети департаменту Сомма